Двенадцать греческих мастеров — православные святые, почитаемые в лике преподобных, чьи мощи находятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры. Их считают греческими мастерами, которые, согласно Киево-Печерского патерику, по чудесному зову Богородицы пришли из Константинополя для постройки и украшения Успенской церкви монастыря. Память этих святых совершается (по юлианскому календарю) 14 февраля и 28 сентября (Собор преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер).

Патерик сообщает о двух приходах мастеров в Киев. Первые четыре мастера пришли до начала закладки Успенской церкви (то есть до 1073 года). Придя к преподобным Антонию и Феодосию, они спросили, где те хотят строить церковь, и услышав ответ, что место ещё не определено, возмутились, сказав «дали Вы нам столько злата, а места не знаете, где строить церковь». Преподобные, собрав всю монастырскую братию, начали расспрашивать греков и услышали от них следующее:

Затем Царица дала им мощи мучеников Артемия и Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, чтобы положить в основание церкви, показала на небе образ будущей церкви, а на вопрос, как назвать её, сказала — «Богородицына будет церковь». Также Она дала им икону, указав поставить её в церкви наместной.

Вторая группа мастеров-иконописцев пришли к игумену Никону спустя десять лет после смерти Антония и Феодосия, однако заявили, что получили от них плату за роспись небольшой церкви, а Успенская слишком велика, и они хотят отдать золото и уйти. Никон сказал им, что преподобные уже скончались, показал грекам их изображения, и те признали в них заказчиков росписи, с которыми они вели торг. Мастера рассказали, что образ церкви неоднократно являлся им по дороге из Константинополя. Видя её размеры, они хотели повернуть обратно, но буря останавливала их, а потом ими был услышан голос, исходивший от явившейся им наместной иконы:

Патерик сообщает, что все мастера приняли постриг, остались в монастыре, а после смерти были «положены в своём притворе; свиты их и ныне лежат на полатях, и книги их греческие хранятся в память такого чуда».

Примечания

Источники 
 Двенадцать мастеров, строителей Великой церкви Киево-Печерской Лавры, сайт Киево-Печерской лавры 
 
 
 

Русские православные святые
Преподобные Русской Церкви
Христианские святые XI века
Святые Украины
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Группы святых